Gstetten steht für:
 Brache, österreichisch/bayerisch für Brachland

Orte:
 Gstetten (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Gstetten (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Gstetten (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Gstetten (Gemeinde Haag), Ortschaft in Niederösterreich
 Gstetten (Gemeinde Michelbach), Ortschaft in Niederösterreich
 Gstetten (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft der Gemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Gstetten (Gemeinde Poysdorf), Ortsteil von Poysdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich